Секейруш () — португальська власна назва.

Топоніми

Секейруш (Агіар-да-Бейра) — парафія.
 Секейруш (Амареш) — парафія.